Le tournoi de tennis de Chengdu est un tournoi de tennis professionnel. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute à Chengdu du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Nicolás Almagro, et des Français Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par John Millman, Jordan Thompson, Lu Yen-hsun, Diego Schwartzman et Konstantin Kravchuk.
 Karen Khachanov remporte le  de sa carrière sur le circuit ATP en s'imposant en finale face à Albert Ramos-Viñolas (6-7, 7-6, 6-3).
 En double, Raven Klaasen et Rajeev Ram décrochent leur  ensemble en battant Pablo Carreño-Busta et Mariusz Fyrstenberg en finale (7-6, 7-5). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chengdu
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Chengdu
ATP 2016
Tennis en Chine en 2016
Tennis en septembre 2016
Tennis en octobre 2016